O Campeonato Brasileiro de Futebol de 1963, originalmente denominado Taça Brasil pela CBD, foi a quinta edição do Campeonato Brasileiro. O Santos sagrou-se campeão pela terceira vez consecutiva, após vencer os dois jogos da final contra o Bahia, repetindo as finais de 1959 e 1961. Como a equipe paulista já havia garantido a vaga para disputar a Taça Libertadores da América de 1964 por ser o então campeão da competição continental, o time baiano ficou com a vaga destinada ao campeão brasileiro.

Esta edição contou com a participação de vinte campeões estaduais, sendo que os campeões dos estados de São Paulo e da Guanabara já entravam na fase final.

Apesar de sua importância, e de seu vencedor ser considerado o campeão brasileiro já na época de sua disputa, somente em 2010 que o torneio foi reconhecido oficialmente pela CBF como o Campeonato Brasileiro de Futebol de 1963.

Participantes

Regulamento 
A Taça Brasil de 1963 foi dividida em duas fases. Na primeira os clubes foram divididos nos seguintes grupos: Grupo Norte, Grupo Nordeste (que se enfrentam para decidir a vaga destinada a Zona Norte), Grupo Central e Grupo Sul (que se enfrentam para decidir a vaga destinada ao Zona Sul). Na segunda e decisiva fase, os vencedores das Zonas enfrentam Botafogo e Santos, pré-classificados na semifinal, e os vencedores decidem o título do campeonato.

Critérios de desempate 
Todos os jogos da Taça Brasil de 1963 foram disputados em modo eliminatório (mata-mata) em dois jogos de ida e volta. A equipe que somasse mais pontos passava para a fase seguinte. Caso nos dois jogos as equipes tivessem o mesmo número de pontos (dois empates ou uma vitória para cada lado independente do número de gols entre os jogos) era disputado um jogo extra. Nesta partida, caso persistisse o empate, o time que tivesse o maior "goal-average" (média dos gols marcados dividido pelos gols sofridos) nas três partidas da fase era o vencedor. Se mesmo assim o empate persistisse, a vaga seria decidida no cara ou coroa.

Fase preliminar

Zona Norte (Taça Norte)

Zona Sul

Fase final 

Os jogos das quartas de final representam as decisões das Zonas Norte e Sul.

A decisão 

 Bahia: Nadinho; Hélio, Henrique, Roberto e Russo (Ivan); Nilsinho e Mário; Miro, Vevé, Hamilton e Biriba.  Técnico: Negreiros
 Santos: Gilmar, Ismael, Mauro e Geraldino; Haroldo (Joel) e Lima; Dorval, Mengálvio, Coutinho, Pelé e Pepe. Técnico: Lula.

Premiação

Artilheiros 
Ruiter (Confiança), 9 gols	
Pelé (Santos), 5 gols

Classificação final 

1: Devido ao Santos estar classificado por ser campeão de 1963, a vaga do campeão brasileiro foi repassada ao Bahia.

Campeonato Brasileiro de Futebol - Série A
Futebol de 1963 no Brasil